Bleichbach ist ein Gewässername:

 Bleichbach, anderer Name der Bleiche, rechter Zufluss der Bode in Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Bleichbach (Dorfen), rechter Zufluss der Dorfen bei Schnabelmoos, Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern
 Bleichbach (Elz), rechter Zufluss der Elz am Mühlehof von Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Bleichbach (Kaltenbach), linker Zufluss des Kaltenbachs (zur Mangfall) nach dem Torfwerk, Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bleichbach (Sülzbach), linker Oberlauf des Sülzbachs (zum Mittelrhein) am Alten Forsthaus von Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen